Gibbon Edward (1737–1794) – historyk brytyjski.
 Gibon / gibbon (małpa)
 Miejscowości w USA:
 Gibbon – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Gibbon – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Gminy w USA:
 Gibbon (ang. Gibbon Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Gibbon – postać z cyklu Harry Potter